Orfism poate indica:
Orfism (istoria artelor), un termen referitor la istoria artelor 
Orfism (doctrină de mistere), o doctrină de mistere